ciò che è pertinente alle Isole Fær Øer
 appartenente al gruppo etnico dei faroesi
lingua faroese